Sonos kan avse:

 SONOS, en förkortning av "Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon", en typ av icke-flyktigt minne
 Sonos (företag), ett amerikanskt hemelektronikföretag baserat i Santa Barbara, Kalifornien

Se även 
 Zoonos, en sjukdom som sprids mellan människor och djur